Dit is een pagina over het Nederlands voetbalelftal voor mannen in het kalenderjaar 2020. Het elftal kwam in de eerste helft van 2020 niet in actie in verband met de coronapandemie. Vlak voor de hervatting van het interlandvoetbal in september verliet bondscoach Ronald Koeman de KNVB om een tweejarig contract aan te gaan bij FC Barcelona. Tot de aanstelling van een nieuwe bondscoach fungeerde assistent-trainer Dwight Lodeweges als interim-bondscoach. Op 25 september werd Frank de Boer aangesteld als de nieuwe bondscoach van Oranje.

Wedstrijden 
De eerste helft van 2020 zou het Nederlands voetbalelftal voor mannen vriendschappelijke wedstrijden spelen ter voorbereiding op het EK 2020. Echter werd dit toernooi in verband met de coronapandemie uitgesteld naar 2021. De vriendschappelijke wedstrijden werden afgelast. Na de zomer herstart het interlandvoetbal, en komt Oranje uit in de Nations League.

Maart

Mei

Juni

September

Oktober

November

Statistieken 
Bijgewerkt tot en met 18 november 2020.

Legenda

 In verband met de uitbraak van het coronavirus werd de Oranje-selectie in maart en juni niet bijeengeroepen.

Nederland
Nederland